Симоновское муниципальное образование — сельское поселение в Калининском районе Саратовской области Российской Федерации.

Административный центр — село Симоновка.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 94-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Калининского муниципального района».

Население

Состав сельского поселения

Известные уроженцы 
 Алексеев, Михаил Николаевич (1918—2007) — советский писатель, прозаик и журналист, военный корреспондент. Герой Социалистического Труда. Родился в селе Монастырское.
 Рахманов, Корнилий Фёдорович (1898—19??) — советский военачалник,  Краснознамёнец (1923), полковник. Родился в Безобразовке, ныне несуществующем селе.

Примечания 

Муниципальные образования Калининского района Саратовской области
Сельские поселения Саратовской области